Lebing heißen folgende geographische Objekte:

 Lebing (Gemeinde Allerheiligen), Katastralgemeinde in Oberösterreich
 Lebing (Gemeinde Rohrbach an der Lafnitz), Ortschaft und Katastralgemeinde von Rohrbach an der Lafnitz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Lebing (Gemeinde Floing), Ortschaft von Floing, Bezirk Weiz, Steiermark
 Lebing (Gemeinde Hartberg), Stadtteil von Hartberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Lebing (Gemeinde Groß Sankt Florian), Ortschaft und Katastralgemeinde von Groß Sankt Florian, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark